Annaleigh ou Analeigh peut faire référence à :
 Annaleigh Ashford (née en 1985), actrice américaine.
 Analeigh Tipton (née en 1988), patineuse artistique, mannequin et actrice américaine.